est le nom donné à :
 Stadt Luzern un bateau, mis à l'eau en 1837, naviguant sur le lac des Quatre-Cantons en Suisse ;
 Stadt Luzern un bateau, mis à l'eau en 1887, naviguant sur le lac des Quatre-Cantons en Suisse ;
 Stadt Luzern un bateau, mis à l'eau en 1928, naviguant sur le lac des Quatre-Cantons en Suisse.